100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 12 sierpnia, półfinał 13 sierpnia a finał konkurencji 14 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Złoty medal zdobył Francuz Alain Bernard, który w finale uzyskał czas 47,21. Srebro ze stratą 0,11 s wywalczył reprezentant Australii Eamon Sullivan. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Jason Lezak ze Stanów Zjednoczonych i Brazylijczyk César Cielo, który ustanowił nowy rekord Ameryki Południowej (47,67).

Mistrz olimpijski z 2000 i 2004 roku Pieter van den Hoogenband zajął piąte miejsce. Stał się tym samym pierwszym pływakiem, który na czterech kolejnych igrzyskach uczestniczył w finale olimpijskim.
 
Wcześniej, w pierwszym półfinale Bernard pobił rekord świata (47,20), ustanowiony dwa dni wcześniej na pierwszej zmianie sztafety 4 x 100 m stylem dowolnym przez Sullivan'a. Australijczyk w drugim półfinale poprawił rekord Bernarda o 0,15 s, uzyskując czas 47,05.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem dowolnym mężczyzn